Edward Compton ist der Name folgender Personen:

* Edward Harrison Compton (1881–1960), deutsch-englischer Maler
 Edward Theodore Compton (1849–1921), englischer Maler und Bergsteiger